Il detentore del titolo era Grigor Dimitrov ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Guillermo García-López ha sconfitto in finale Jiří Veselý per 7–65, 7–611.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Gilles Simon (quarti di finale)
 Gaël Monfils (semifinale)
 Ivo Karlović (quarti di finale)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)

  Guillermo García-López (campione) 
  Viktor Troicki (primo turno) 
  Jiří Veselý (finale) 
  Simone Bolelli (quarti di finale)

Qualificati 

  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)

  Jürgen Zopp (primo turno) 
  Nikola Mektić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2015
ATP World Tour 2015